«Глубокой ночью» («Под покровом ночи») — британский фильм ужасов 1945 года.
 «Под покровом ночи» — американский телефильм ужасов 1977 года.
 «Под покровом ночи» — американский фильм ужасов 1990 года.
 «» — испанско-французский мультфильм 2007 года.
 «Под покровом ночи» — американский триллер 2016 года.